Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-3, 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Pat Du Pré (finale)
 Bill Scanlon (semifinali)
 Bob Lutz (campione)

 Butch Walts (primo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Kim Warwick (semifinali)
 John Sadri (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1979